LCP est un sigle, qui signifie :
 La Caravane Passe ;
 Laboratoire de chimie physique ;
 LCP : une chaîne de télévision et son canal ;
 LCP-AN, officiellement « LCP - Assemblée nationale », aussi abrégée en « LCP »,
 La Chaîne parlementaire, canal de diffusion de la précédente et de Public Sénat sur la TNT ;
 le lycée-collège de la Planta en Valais (Suisse) ; 
 Linux copy party, voir Install party ;
 Link Control Protocol, un protocole inhérent au protocole point à point (PPP) ;
 le ligament croisé postérieur.

LCP est aussi un sigle et un code, qui signifie :
 Liquid Crystal Polymer (polymère à cristaux liquides, PCL en français), selon la norme ISO 1043-1, voir la liste de codes de polymères.

Code